Leptoglossus zonatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

Wtykowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1852 roku